Марисела има више значења:

 Марисела (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Марисела (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Марисела, Доктор Плата (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Марисела, Авикола Марисела, Гранхас (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику